Más allá de la duda puede referirse a:

 Más allá de la duda, película de 1956 dirigida por Fritz Lang.
 Más allá de la duda, película de 2009 dirigida por Peter Hyams.